Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1936 – 1. edycja indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Zawody finałowe odbyły się 10 września 1936 roku w brytyjskim Londynie.

O końcowej klasyfikacji mistrzostw decydowała łączna liczba punktów zgromadzona w eliminacjach i turnieju finałowym.

Wyniki

Eliminacje

Runda kwalifikacyjna 
W rundzie kwalifikacyjnej w biegu uczestniczyło 3 zawodników. Punktacja przedstawiała się następująco: 1. miejsce – 3 punkty, 2. miejsce – 2 punkty, 3. miejsce – 0 punktów.

West Ham 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 26 maja 1936
 Stadion: West Ham Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Belle Vue 
 Gospodarz:  Manchester
 Data: 30 maja 1936
 Stadion: Hyde Road
 Widzów: 20 000
 Sędzia: b.d.

Harringay 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 6 czerwca 1936
 Stadion: Harringay Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Hackney 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 19 czerwca 1936
 Stadion: Hackney Wick Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Wimbledon 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 20 czerwca 1936
 Stadion: Wimbledon Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Wembley 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 25 czerwca 1936
 Stadion: Stadion Wembley
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

New Cross 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 1 lipca 1936
 Stadion: New Cross Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Klasyfikacja 
Pogrubioną czcionką zostali zaznaczeni zawodnicy zakwalifikowani do rundy mistrzowskiej.

Runda mistrzowska

Harringay 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 11 lipca 1936
 Stadion: Harringay Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W zawodach nie wystąpił Fred Tate.

West Ham 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 14 lipca 1936
 Stadion: West Ham Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W zawodach nie wystąpił Fred Tate.

Wembley 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 23 lipca 1936
 Stadion: Stadion Wembley
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

New Cross 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 29 lipca 1936
 Stadion: New Cross Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Belle Vue 
 Gospodarz:  Manchester
 Data: 8 sierpnia 1936
 Stadion: Hyde Road
 Widzów: 35 000
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W zawodach nie wystąpił Fred Tate.

Wimbledon 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 10 sierpnia 1936
 Stadion: Wimbledon Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W zawodach nie wystąpił Norman Parker.

Hackney 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 14 sierpnia 1936
 Stadion: Hackney Wick Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W zawodach nie wystąpił Joe Abbott.

Klasyfikacja 
Do końcowej klasyfikacji wliczano wynik uzyskany w rundzie kwalifikacyjnej.

Pogrubioną czcionką zostali zaznaczeni zawodnicy zakwalifikowani do finału światowego.

Finał światowy 
 Gospodarz:  Londyn
 Data: 10 września 1936
 Stadion: Stadion Wembley
 Widzów: 74 000
 Sędzia: b.d.

Uwaga! W finale nie wystąpili Jack Parker i Ron Johnson, który miał zastąpić Joego Abbotta.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 The Milky Speedway: 1936 World Championship |  |  | 

1936
1936 w sporcie żużlowym